TV8:

 TV8 (Молдавия)
 TV8 (Турция)